Шиптвет () — коммуна в фюльке (губернии) Эстфолле, в Норвегии. Административный центр — деревня Мейерибюэн (). Шиптвет выделен в коммуну 1 января 1838 года.

Основная информация

Название 
Коммуна (ранее приход) названа так по старой ферме Шиптвет ( или Skygþveit), поскольку там была построена первая церковь. Значение первой части слова Ski- — от ( («поднятый»), а последняя часть — þveit — означает «очищенная от леса» (название фермы времён викингов). До 1889 года название писалось как «Skibtvet»

Герб 
Герб не очень стар. Он утверждён 27 ноября 1981 года.

Описание: на червлёном щите серебряный дракон.

Дракон на гербе появился благодаря местной легенде. Каждое утро дракон шёл спать на местное кладбище, и каждый вечер уходил обратно в лес, в своё логово. Тарн (карствое озеро) рядом с церковью местные жители прозвали Dragehullet — «драконьей ямой».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии